Izaura TV este un canal de telenovele din Ungaria, lansat pe 14 august 2016, o zi înainte de lansarea canalului Zenebutik.

Telenovele 

 Kara Para Așk
 Gecenin Kraliçesi
 Marina
 Muñeca Brava
 La Gata
 El Cuerpo del Deseo
 Eva Luna
 Mi Pecado
 Dong Yi
 Esmeralda
 La Venganza
 Kuzey Güney
 Santa Diabla

Legături externe 

 

Canale de televiziune în limba maghiară